Сезон 1934 года стал 4-м для футбольного клуба «Завод имени Сталина» (с 1936 года — «Торпедо Москва»). В обоих чемпионатах Москвы этого сезона автозаводцы попали в тройку сильнейших.

Состав

Чемпионат Москвы 1934 (весна)

Матчи

Турнирная таблица

Чемпионат Москвы 1934 (осень)

Матчи

Турнирная таблица

Ссылки 
«Торпедо» в чемпионатах и кубках Москвы

1934
Завод имени Сталина